Czobor Erzsébet (1572–1626) írónő, Thurzó György nádor felesége
 Czobor Erzsébet (1922–1996) színésznő